Buda István (1884–1945) válogatott labdarúgó
 Buda István (1929–2013) sportvezető, politikus, a MOB elnöke
 Buda István (1952) szobrász
 Buda István (1962) festő
 Buda István meteorológus